A Yukon átlagos vízhozama (Pilot Station, USA, Alaszka):

A hónapok közepes, legkisebb és legnagyobb vízhozama (Pilot Station, USA, Alaszka; 1975/10/01–2021/09/30):

A Yukon sokévi átlagos vízhozama a deltánál (USA, Alaszka):

Jegyzetek 

Az Amerikai Egyesült Államok folyói
Alaszka földrajza
Kanada folyói